Шмелёвки () — род пластинчатоусых жуков.

Описание 
Бока среднегруди сверху не видны. Передние голени с двумя-тремя простыми зубцами. Задние бёдра самцов не утолщены. Тело мохнатое, особенно голова, переднеспинка и нижняя часть тела.

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

Мохнатые хрущики
Роды жесткокрылых